Catherine Girardon, la première femme admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture ;
 Antoine Girardon, le général de division français ;
 François Girardon (1628-1715), le sculpteur français ;
 Evelyne Girardon, musicienne et comédienne française, chanteuse dans la Compagnie Beline
 Michèle Girardon, actrice française.
 Pierre Gustave Girardon (1821-1887), peintre paysagiste français.